NK Međimurje je nogometni klub iz Čakovca.

U sezoni  se natječe u 3. HNL – Sjever.

Povijest 

Nogometni klub Međimurje Čakovec osnovan je u lipnju 2003., a počeo se natjecati u Drugoj HNL preuzevši mjesto kluba Omladinac iz Novog Sela Rok. Nakon premijerne sezone klub se uvrstio u Prvu HNL i tako nakon Čakovca postao drugi međimurski klub koji je uspio dobiti priliku zaigrati u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Navijačka skupina NK Međimurja nosi naziv Anđeli.

U sezoni 2009./10. završavaju na 15. mjestu 1. HNL i ispadaju u 2.HNL.

U sezoni 2011./12. završavaju na 13. mjestu 2. HNL i ispadaju u 3. HNL – Sjever.

Nakon više godina nastupanja u 3. HNL u sezoni 2017./18 završavaju 2. te su izborili plasman ponovo u 2. HNL.

Završivši posljednji u sezoni 2020./21. novu sezonu 2021./22. opet igraju u 3. HNL – Sjever.

Stadion 
Međimurje svoje domaće utakmice igra na čakovečkom stadionu SRC Mladost, koji ima ukupno 8.000 mjesta, od čega je 5.000 sjedećih.

Vanjske poveznice 
 NK Međimurje

Izvori 

Nogometni klubovi u Međimurskoj županiji
Šport u Čakovcu